Балка Беречка () — балка (річка) в Україні у Балаклійському районі Харківської області. Права притока річки Беречки (басейн Азовського моря).

Опис 
Довжина балки приблизно 6,92 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,23 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,11. Формується декількома балками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Вільне. Тече переважно на південний схід і на південно-східній околиці села Волвенкове впадає в річку Беречку, праву притоку Сіверського Дінця.

Цікаві факти 
 У минулому столітті на річці існувало декілька природних джерел.

Примітки 

Малі річки Харківської області
Річки Балаклійського району